Вікторія-Фолз (англ. Victoria Falls) — місто на північному заході Зімбабве в провінції Північний Матабелеленд на південному березі річки Замбезі.
 Вікторія-Фолз — автомобільно-залізнично-пішохідний міст через річку Замбезі приблизно за 350 м на південь від водоспаду Вікторія.
 Таємниці Ґравіті Фолз (англ. Gravity Falls) — американський анімаційний телевізійний серіал Алекса Гірша.